Battaglia di Tolone (1744), combattuta nel corso della guerra di successione austriaca tra la flotta britannica del Mediterraneo e una flotta spagnola, appoggiata da navi francesi, al largo di Tolone
 Battaglia di Tolone (1944), insieme di scontri armati fra l'Armata di Liberazione francese, appoggiata da truppe della Resistenza, contro le forze del Terzo Reich, nei giorni dal 20 al 26 agosto del 1944

Sotto lo stesso nome sono identificati anche:

 l'Assedio di Tolone (1707), tra il 29 luglio ed il 21 agosto 1707 nel quadro della guerra di successione spagnola
 l'Assedio di Tolone (1793), tra il settembre e dicembre 1793, quando le forze della rivoluzione francese espugnarono la piazza di Tolone, occupata da realisti francesi e da truppe britanniche, e costrinsero la flotta inglese del Mediterraneo a lasciare il porto della città